Andreas Salomonsson, švedski hokejist, * 19. december 1973, Örnsköldsvik, Švedska.

Salomonsson je večji del kariere igral za klub MoDo Hockey v švedski ligi, skupno osemnajst sezon. Ob tem je igral v ligi NHL po eno sezono za kluba New Jersey Devils, ki ga je leta 2001 izbral na NHL naboru kot 163., in Washington Capitals. V švedski ligi, kjer je eno sezono igral tudi za klub Djurgårdens IF, je skupno odigral 634 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 147 golov in 200 podaj, ter 94 tekem končnice, na katerih je dosegel 16 golov in 36 podaj, v sezonah 2000/01 on 2006/07 pa osvojil naslov švedskega državnega prvaka.

Za Švedsko reprezentanco je nastopil na svetovnih prvenstvih v letih 2001, ko je z reprezentanco osvojil bronasto medaljo, in 2004, ko je z reprezentanco osvojil srebrno medaljo. Na svetovnih prvenstvih je skupno odigral osemnajst tekem, na katerih je dosegel sedem golov in eno podajo.

Pregled kariere

|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 90/91
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska mladinska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 6
| 3
| 5
| 8
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska mladinska liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 91/92
|
| 20
| 1
| 1
| 2
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska mladinska liga
| 92/93
|
| 10
| 4
| 16
| 20
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 92/93
|
| 33
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 93/94
|
| 38
| 15
| 8
| 23
|
| 33
|
| 11
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 5
| 9
| 14
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 95/96
|
| 38
| 13
| 6
| 19
|
| 22
|
| 7
| 0
| 4
| 4
|
| 8
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 96/97
|
| 23
| 6
| 6
| 12
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EC Ratinger Löwen
| Nemška liga
| 96/97
|
| 21
| 5
| 1
| 6
| -16
| 49
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 97/98
|
| 45
| 6
| 15
| 21
| -1
| 69
|
| 8
| 4
| 3
| 7
| +6
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 98/99
|
| 46
| 13
| 13
| 26
| 0
| 60
|
| 13
| 4
| 5
| 9
| +9
| 12
|-
| MoDo Hockey
| Evropska liga
| 99/00
|
| 5
| 2
| 2
| 4
| +5
| 4
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| -1
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 99/00
|
| 48
| 9
| 15
| 24
| -2
| 38
|
| 12
| 0
| 4
| 4
| -5
| 12
|-
| Djurgården IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 48
| 10
| 12
| 22
| +6
| 46
|
| 13
| 3
| 4
| 7
| -6
| 31
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 4
| 0
| 4
| +3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Albany River Rats
| AHL
| 01/02
|
| 19
| 3
| 10
| 13
| -3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New Jersey Devils
| NHL
| 01/02
|
| 39
| 4
| 5
| 9
| -12
| 22
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 02/03
|
| 32
| 1
| 4
| 5
| -1
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Portland Pirates
| AHL
| 02/03
|
| 31
| 7
| 17
| 24
| +2
| 23
|
| 3
| 4
| 0
| 4
| -3
| 0
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 03/04
|
| 47
| 13
| 26
| 39
| +4
| 48
|
| 6
| 1
| 5
| 6
| -2
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 9
| 3
| 1
| 4
| +4
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 04/05
|
| 30
| 7
| 9
| 16
| +2
| 46
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| +3
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 05/06
|
| 46
| 12
| 19
| 31
| +11
| 105
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| -4
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 06/07
|
| 30
| 9
| 11
| 20
| +13
| 24
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| 0
| 14
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 07/08
|
| 48
| 15
| 28
| 43
| -2
| 83
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -4
| 6
|-
| MoDo Hockey
| Evropski pokal
| 07/08
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 08/09
|
| 44
| 13
| 17
| 30
| -4
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 09/10
|
| 8
| 0
| 3
| 3
| 
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 822
| bgcolor="#7FFF00" | 184
| bgcolor="#7FFF00" | 263
| bgcolor="#7FFF00" | 447
| bgcolor="#7FFF00" | +9
| bgcolor="#7FFF00" | 872
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 38
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | -6
| bgcolor="#7FFF00" | 109
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New Jersey Devils)
Izbrani na naboru lige NHL leta 2001
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti EC Ratinger Löwen
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Albany River Rats
Hokejisti New Jersey Devils
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Portland Pirates